Wagner Lamounier - o ex-guitarrista da banda brasileira de thrash metal Sepultura
Bolívar Lamounier - um sociólogo brasileiro que foi o primeiro diretor-presidente do IDESP
André Lamounier van Lammeren - um músico, compositor, arranjador e produtor musical brasileiro

Desambiguação